Pandora – postać z mitologii greckiej
 Pandora – wieś w USA
 Pandora – szwedzka piosenkarka
 Pandora – instrument muzyczny
 Pandora – księżyc Saturna
 (55) Pandora – planetoida
 Pandora (Avatar) – fikcyjny księżyc, na którym rozgrywa się akcja filmu Avatar
 Pandora (strona internetowa)
 Pandora (język programowania)
 Pandora (UOW, Urządzenie ochrony wzroku załóg pojazdów opancerzonych przed impulsem świetlnym wybuchu jądrowego)
 Pandora (powieść) – powieść Anne Rice z cyklu Nowe kroniki wampirów
 Pandora (konsola) – otwarta konsola do gier
 Pandora – amerykański serial z 2019 r.
 Pandora – postać fikcyjna z serii Kroniki wampirów autorstwa Anne Rice
 Pandora – rodzaj grzybów

Zobacz też 

 Pandora – pseudonim pod jakim publikowali w londyńskich Wiadomościach felietony "Puszka" Stefania Zahorska i Adam Pragier.

Przypisy